Департамент Фаматина  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Риоха.

Территория — 4587 км². Население — 5863 человек. Плотность населения — 1,30 чел./км².

Административный центр — Фаматина.

География 
Департамент расположен на севере провинции Ла-Риоха.
Департамент граничит:
на севере — с провинцией Катамарка
на востоке — с департаментом Сан-Блас-де-лос-Саусес
на юго-востоке — с департаментом Санагаста
на юге — с департаментом Чилесито
на западе — с департаментом Винчина

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Риоха